

Cinema e televisione 
 Il mostro delle nevi (film 1966) – cortometraggio di Tom & Jerry del 1966 diretto da Abe Levitow
 Il mostro delle nevi (film 1977) – film TV del 1977 con Bo Svenson diretto da Herb Wallerstein